Miejscowości w USA:
 Sandstone – miasto w stanie Minnesota, w hrabstwie Pine
Gminy w USA:
 Sandstone (ang. Sandstone Township) – gmina w stanie Michigan, w hrabstwie Jackson
 Sandstone (ang. Sandstone Township) – gmina w stanie Minnesota, w hrabstwie Pine